Chao steht für:
 Chao (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Chao, Transkription des chinesischen Familiennamens Zhao
 Chao, heiliges Symbol des Diskordianismus, siehe Diskordianismus#Sacred Chao

Chao ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Chao, ehemaliger Kreis (巢县 "Chaoxian") von Chaohu in der chinesischen Provinz Anhui, den ehemaligen Stadtbezirk Juchao (居巢区) 
 Distrikt Chao, Distrikt in der peruanischen Provinz Virú
 Chao (Peru), Distrikthauptstadt in Peru
 Río Chao, Fluss in Peru
 Islas Chao, kleine Inselgruppe vor der Küste Perus